Corambe är ett släkte av snäckor. Corambe ingår i familjen Corambidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
Corambe